Castell de Clariana (Argençola), prop del nucli de Clariana (Argençola) municipi d'Argençola, comarca de l'Anoia
 Castell de Clariana de Cardener, al municipi de Clariana de Cardener, comarca del Solsonès